Die Eredivisie 2018/19 war die 63. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 130. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Sie begann am 10. August 2018 mit dem Spiel der PEC Zwolle gegen den SC Heerenveen und wurde vom 25. Dezember 2018 bis zum 18. Januar 2019 durch eine Winterpause unterbrochen. Der letzte Spieltag wurde am 15. Mai 2019 ausgetragen.

Als Titelverteidiger ging die PSV Eindhoven in die Saison. Der Meister der Eredivisie 2009/10, der FC Twente Enschede, musste erstmals seit den 1980er Jahren wieder in die zweitklassige Eerste Divisie absteigen. Da der Meister der Eerste Divisie 2017/18, Jong Ajax, nicht aufstiegsberechtigt war, spielte der Zweitplatzierte, Fortuna Sittard, in der Eredivisie.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der 3. Qualifikationsrunde, der Zweite an der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Dritte und Vierte qualifizierten sich für die Europa League. Der dritte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 5 bis 8 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 und 4 bis 10 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Saisonverlauf 
Der 33. Spieltag wurde durch den KNVB auf den Zeitraum zwischen dem 15. und dem 18. Mai, drei Tage nach Terminierung des eigentlichen finalen Spieltags, verlegt. Grund waren die Halbfinal-Partien des Pokalsiegers Ajax Amsterdams in der Champions League. Am letzten Spieltag gewann Ajax zum 34. Mal den Titel des Landesmeisters und konnte so eine überragende Saison mit dem „Double“ aus Meisterschaft und KNVB-Pokal krönen.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 5 bis 8 der Eredivisie spielen in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde treffen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startet dann in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2019/20.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 18., die Rückspiele am 21. Mai 2019 statt.

|}

 Runde 2
Das Hinspiel findet am 24., das Rückspiel am 28. Mai 2018 statt.

|}

Aufstieg/Relegation

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben) 

* Dennis Johnsen (1/-), Kaj Sierhuis (2/-) und Maximilian Wöber (8/-) verließen den Verein während der Saison.

Spielerstatistiken

Torschützenliste 
Die Spieler sind folgendermaßen sortiert: 1) Anzahl der Tore; 2) höherer Durchschnitt (oder weniger Spiele); 3) weniger Elfmeter; 4) Nach- oder Künstlername

Meiste Torvorlagen 
Die Spieler sind folgendermaßen sortiert: 1) Anzahl der Vorlagen; 2) höherer Durchschnitt (oder weniger Spiele); 3) Nach- oder Künstlername

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Offizielle Website der Eredivisie

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018/19